Mimbach ist ein geographischer Name:
 Mimbach (Anschau), Ortsteil der Ortsgemeinde Anschau im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz.
 Mimbach (Blieskastel), Stadtteil von Blieskastel im Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Mimbach (Hahnbach), Dorf in Markt Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

 Mimbach (Elzbach), linker Zufluss des Elzbachs (zur Mosel) gegenüber Bermel, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz